O8 steht für:
 Oasis Hong Kong Airlines, Fluggesellschaft

O8 steht für:
 Oktasauerstoff

O8